Zoltán Horváth (ur. 1937) – węgierski szermierz, medalista olimpijski
 Zoltán Horváth (ur. 1954) – węgierski jeździec
 Zoltán Horváth (ur. 1966) – szwajcarski reżyser filmów animowanych
 Zoltán Horváth (ur. 1968) – słowacki polityk
 Zoltán Horváth (1979–2009) – węgierski koszykarz
 Zoltán Horváth (ur. 1989) – węgierski piłkarz